Erdélyi Lapok (1908–1913) kolozsvári folyóirat
 Erdélyi Lapok (1933–1944) nagyváradi napilap